Romanowiczowie herbu Bończa – polski ród szlachecki
 Romanowiczowie herbu Kotwica – polski ród szlachecki
 Romanowiczowie herbu Lubicz – polski ród szlachecki